

События 
 Консулы: Гай Сульпиций Петик (патриций) и Гай Лициний Столон (плебей); курульный эдил: Марк Попилий Ленат.
 Продолжение мора. Третий лектистерний. Устроены сценические игры.
 364/363 — Афинский архонт-эпоним Тимограт.
 Афины отзывают Ификрата и передают командование под Амфиполем и Геллеспонтом Тимофею, вернувшемуся со службы у Ариобарзана. В ответ на это Ификрат переходит на службу к фракийскому царю Котису и командует флотилией одрисов.
Харидем отказывается от сотрудничества с Тимофеем и прихватив афинские корабли также нанимается на службу к Котису.
 Эпаминонд с флотом совершает экспедицию к Геллеспонту. Афинские морские силы не решились оказать какого-либо сопротивления. Византий выступает в поддержку Фив. Его примеру следуют Хиос и Родос.
 Гибель Пелопида в битве с Александром Ферским при Киноскефалах.
 Демосфен ведёт процесс против своих опекунов. Первое выступление Демосфена в суде.
 В Беотии раскрыт олигархический заговор с центром в Орхомене. Фивы захватывают и разрушают город, всё мужское население было вырезано, а женщины и дети проданы в рабство.
 Элейцы, потерпев поражение от аркадян, обращаются за помощью к спартанцам. Архидам III вторгается в Аркадию и захватывает Кромны. Аркадское ополчение осадило город с находившимся внутри него спартанским гарнизоном. Во время попытки прорвать осаду, Архидам был ранен. Попытка элейцев отбить у аркадян Олимпию в период Олимпийских игр, закончилась безрезультатно.
 Афинский стратег Алкимах терпит поражение под Амфиполем.
 Клеарх становится тираном Гераклеи Понтийской, греческого полиса на побережье Вифинии (- 352). Клеарх пал от руки своего родственника, убеждённого противника тирании.
 Фиванские войска Пелопида разбили Александра Ферского при Киноскефалах. Гибель Пелопида.
 Начало войны между аркадцами и элейцами.
 Возвращение Филиппа в Македонию.
 Власть в Магадхе захватывает Махападма Нанда. Завершение подчинения долины Ганга.
 364—324 — Династия Нанда в Магадхе.

См. также

Примечания